Franciaország
Sainte-Christine, település Maine-et-Loire megyében
Sainte-Christine, település Puy-de-Dôme megyében